Санта Адела има више значења:

 Санта Адела, Ла Асијенда (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Адела (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Адела (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику